Coniche – in matematica curve ricavabili da una sezione di cono, come: ellissi, parabole, cerchi e iperboli.
Le coniche, titolo con il quale viene comunemente individuata in italiano l'opera scientifica sulle sezioni coniche Konikà scritta da Apollonio di Perga.